Barsac est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Barsac, commune française de la Drôme
 Barsac, commune française de la Gironde

Vin 
 Barsac (AOC), appellation d'origine contrôlée (AOC) qui est un vin liquoreux produit dans le vignoble du Sauternais.

Fiction 
 Barsac, nom d'un personnage secondaire de L'Étonnante Aventure de la mission Barsac, un roman de Jules Verne et de son fils Michel Verne.